Саврук Олександр Йосипович (нар.5 квітня 1962 року у селі Турівка, Згурівський район, Київська область, Україна) — український економіст і стратег, кандидат економічних наук, декан Києво-Могилянської бізнес школи [kmbs].

Життєпис 
Народився 5 квітня 1962 року в селі Турівка Згурівського району Київської області.

Освіта 
Здобув освіту у Київському політехнічному інституті.

Навчався у аспірантурі Київського національного економічного університету. Захистивши дисертацію, здобув ступінь кандидата економічних наук.

Випускник програм з управлінського розвитку провідних університетів Європи і Північної Америки.

Кар’єра 
Був доповідачем на міжнародних спеціалізованих конференціях, зокрема на 6-му щорічному Конгресі Сost Management Сongress 2000 (США) і мав авторський семінар у Гарвардському університеті.

Член вченої ради та ректорату НаУКМА.

Працював радником міністра економіки з мікроекономічних питань.

Член Української асоціації менеджмент-консультантів та Ради директорів Швейцарсько-Української промислової палати.

Є партнером Strategic Consulting Group.

Є заступником голови Наглядової ради ВАТ "Малинська паперова фабрика".

Сім’я 
Одружений з Геленою Саврук — кандидатка економічних наук, керівний партнер Могилянської стратегічної агенції.

Примітки

Посилання